Pammern ist ein deutscher Ortsname:
 Pammern, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Pamry, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Pammern, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland